Дубовской сельский округ

Белгородская область 

 Дубовской сельский округ Белгородского района

Еврейская автономная область 

 Дубовской сельский округ Биробиджанского района

См. также 

 Дубовский сельский округ